Czerwiec 1953 - powstanie robotnicze (NRD)
 Poznański Czerwiec '56 (PRL)
 Czerwiec 1976, w tym: wydarzenia radomskie (PRL)